Ahsbas ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ahsbas von der Lanze (1810–1879), österreichischer Generalmajor
 Georg Ahsbas (1853–1923), deutscher Pferdezüchter
 Jürgen Ahsbas (1766–1849), deutscher Pferdehändler